Харжевський Володимир Григорович (1892—1981) — генерал-майор, учасник Першої світової війни, і воєначальник Білого руху на Півдні Росії.
 Харжевський Володимир Степанович — вояк Дієвої Армії УНР, учасник Другого Зимового походу.
 Харжевський Петро Петрович (* 2000) — український футболіст, захисник львівських «Карпат».